R1 steht für:
 Stufe der Besoldungsordnung R
 den Europaradweg R1
 den Hessischen Radfernweg R1, siehe Fulda-Radweg
 den oberösterreichischen Teil des Donauradwegs
 den Drauradweg
 Autobahnring Antwerpen in Belgien, siehe Ring 1 (Belgien)
 eine Schnellstraße in der Slowakei, siehe Rýchlostná cesta R1
 eine Schnellstraße Rychlostní silnice 1 in Tschechien, Autobahnring Prag
 die ehemalige deutsche Reichsstraße 1
 ein Elektroauto von Ora, siehe Ora R1
 eine Auto-Modellreihe von Subaru, siehe Subaru R1
 ein Sportwagen von Sin Cars, siehe Sin R1
 Yamaha YZF-R 1, eine Motorrad-Modellreihe der Yamaha Motor Corporation
 die Zigarettenmarke Reemtsma No. 1, siehe R1 (Zigarettenmarke)
 ein Akronym für DVD-Regionalcode 1.
 Untergruppen R1 der Haplogruppe R (Y-DNA)
 R1-Raum bezeichnet eine Klasse von Räumen, die in der mathematischen Topologie betrachtet wird.
 ein tschechischer Fernsehsender, siehe R1 (Fernsehsender).
 ein Südafrikanisches Sturmgewehr, siehe FN FAL

R-1 steht für:
 ein von der Sowjetunion gebautes militärisches Mehrzweckflugzeug, siehe Polikarpow R-1
 ein sowjetisches Flugboot in Schulterdeckerauslegung, siehe Berijew R-1
 die sowjetische Variante der deutschen A-4-Rakete (V2), siehe R-1 (Rakete)
 ein jugoslawischer Bomber, siehe Zmaj R-1

R1